Сан Грегорио Армено (Монастырь Святого Григория Армянского) — церковь и монастырь в Неаполе, Италия. Один из самых важных церковных комплексов в Неаполе, выполненный в стиле барокко. Церковь расположена на улице с одноимённым названием к югу от улицы дей Трибунали и в нескольких кварталах к югу от церкви Сан Паоло Маджоре.

История 
В VIII веке декреты иконоборчества в Греции заставили множество монахов бежать из Византии и искать убежище в других местах. Сан-Грегорио Армено в Неаполе был построен в X веке на руинах римского храма, посвящённого Церере, группой монахинь, бежавших из Византийской империи с мощами святого Григория, епископа Армении. Во время нормандского господства монастырь был объединён с монастырём Сальваторе и Сан-Панталеоне, приняв бенедиктинский устав.

Строительство церкви было начато в 1574 году по проекту Джованни Баттисты Каваньи, первое освящение было произведено пять лет спустя. Позднее освящение датируется 1674 годом, а реконструкция — 1762 годом. Главный фасад церкви, выходящий на улицу, имеет три аркады и украшен пилястрами тосканского ордера. Внутри церкви есть пять боковых часовен. Отделка, за исключением пяти часовен, была закончена Лукой Джордано в 1679 году. Бернардино Лама, вероятно, сын Джованни Бернардо Лама, был автором алтаря. В интерьере церкви также находится знаменитая Святая лестница, используемая монахинями во время покаяния.

Купол был расписан рукою Луки Джордано. Потолочные кессоны или холсты в рамах изображают жизнь Григория Просветителя. Они были заказаны игуменьей Беатрис Карафа фламандскому художнику Теодоро д’Эррико. Правый алтарь включает в себя Благовещение Девы Марии, работы художника Пачекко де Роса. Изображение Девы Марии Розария создал Никола Малинконико, фрески были написаны Франческо Ди Мария. Левый алтарь посвящён святому Бенедикту. Его создал художник Спаньолетто. Главный алтарь был создан Дионисио Лаццари, алтарь с изображением Воскресения — Джованни Бернардо Ламой.

В часовне Идрии находится восемнадцать картин Паоло де Маттеиса, изображающих житие Богородицы. Над главным алтарем часовни находится средневековая икона в византийском стиле — Мадонна-дель-Идрия.

Главной достопримечательностью монастыря является клуатр 1580 года постройки. В центре находится мраморный фонтан, украшенный дельфинами и другими морскими существами, со статуями «Христа и Самаритянина», созданный скульптором Маттео Боттильери.

Библиография

Ссылки 

Католические храмы Неаполя
Армянские церкви по странам
Здания и сооружения, заложенные в 1572 году
Храмы, построенные в 1687 году
Здания и сооружения, построенные в XVII веке в Италии
1680-е годы в Италии